{{Кутијица за глумце
| слика          =Michelle Rodriguez by Gage Skidmore 2.jpg
| име            = Мишел Родригез
| опис_слике     = Родригезова 2013. године
| датум_рођења = 
| место_рођења   = Округ Бексар
| држава_рођења  = Тексас, 
| датум_смрти = 
| место_смрти = 
| држава_смрти = 
| пуно_име       = Мајте Мишел Родригез
| презентација                = michelle-rodriguez.com
| sagawards               = Best Ensemble - Drama Series  2005 Lost' Best Supporting Actress (ALMA Awards)  2006 Lost
}}Мишел Родригез''' () је америчка глумица, рођена 12. јула 1978. године у округу Бексар (Тексас).

 Филмографија 

|-
| 2000. || || Girlfight || Diana Guzman || 
|-
| 2001. || Три после поноћи || -{3 a.m.}- || Salgado || 
|-
| 2001. || Паклене улице || -{The Fast and the Furious}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2002. || Притајено зло || -{Resident Evil}- || Rain Ocampo || 
|-
| 2002. || || Blue Crush || Eden || 
|-
| 2003. || || -{S.W.A.T.}- || Chris Sanchez || 
|-
| 2005. || || Control || Teresa || 
|-
| 2005−2006. || Изгубљени || -{Lost}- || Ana Lucía Cortez || 
|-
| 2006. || Крвава Рејн || -{BloodRayne}- || Katarin || 
|- 
| 2006. || || -{The Breed}- || Nicki || 
|- 
| 2009. || Паклене улице 4 || -{Fast & Furious}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2009. || Аватар || Avatar || Trudy Chacon ||
|- 
| 2010. || Мачета || -{Machete}- || Luz || 
|-
| 2011. || Паклене улице 5 || -{Fast Five}- || Letty Ortiz || непотписани камео
|-
| 2012. || Притајено зло: Освета || -{Resident Evil: Retribution}- || Rain Ocampo || 
|-
| 2013. || Паклене улице 6 || -{Fast & Furious 6}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2013. || Мачета убија || -{Machete Kills}- || Luz || 
|-
| 2015. || Паклене улице 7 || -{Furious 7}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2017. || Штрумпфови: Скривено село || -{Smurfs: The Lost Village}- || Smurf Storm (глас) || 
|-
| 2017. || Паклене улице 8 || -{The Fate of the Furious}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2019. || Алита: Борбени анђео || -{Alita: Battle Angel}- || Gelda || непотписани камео
|-
| 2021. || Паклене улице 9 || -{F9}- || Letty Ortiz || 
|-
| 2023. || Dungeons & Dragons: Оданост међу лоповима || -{Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves}- || Holga the Barbarian || 
|-
| 2023. || Паклене улице 10 || -{Fast X}-'' || Letty Ortiz || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Људи из Сан Антонија
Америчке глумице
Биографије живих особа